Rychłowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Rychłowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Rychłowscy herbu Samson – polski ród szlachecki